Speedy Gonzales (personage), een Looney Tunes personage
Speedy J, een Nederlands technoproducer
Speedy (DC Comics), een personage van DC Comics
Speedy (film), een film uit 1928
Speedy (artiest), een Puerto Ricaanse reggae-zanger